Idag kan avse:

 iDag – en kvällstidning 1990–1995
 I dag –  en svenskspråkig text till en ballad, se I Swear
 I dag & i morgon – musikalbum av Kikki Danielsson, släppt 2006
 I dag & i morgon (sång) – en sång, Kikki Danielssons bidrag till Melodifestivalen 2006

Se även 
 För händelser som ägt rum dagens datum, oavsett år, se